Wyszowate ist ein polnischer Ortsname:
 Wyszowate (Miłki), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Wissowatten, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Wyszowate (Trzcianne), Dorf im Powiat Moniecki, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Wiszowate
 Wiszowaty